Sjukamp vid Olympiska sommarspelen 2004 hölls på Atens Olympiastadion liksom nästan alla övriga  övriga friidrottsgrenar.

Medaljörer

Resultat
DNS anger ej startat
DNF anger ej fullföljt
NMO anger inget giltigt resultat
Poäng inom parentes.

100 m häck
20 augusti
Tid i sekunder.
Heat 1 
 Michelle Perry, USA 12,74 (1164)
 Tiffany Lott Hogan, USA 13,13 (1105)
 Shelia Burrell, USA 13,17 (1099)
 Carolina Klüft, Sverige 13,21 (1093)
 Kelly Sotherton, Storbritannien 13,44 (1059)
 Janice Josephs, Sydafrika 13,69 (1023)
 Michaela Hejnova, Tjeckien 13.82 (1004)

Heat 2 
 Margaret Simpson, Ghana 13,56 (1041)
 Marsha Mark-Baird, Trinidad och Tobago 13,58 (1039)
 Tiia Hautala, Finland 13,99 (980)
 Angela Atrosjtjenko, Turkiet 14,10 (964)
 Shengfei Shen, Kina 14,18 (953)
DNF - Tatjana Gordejeva, Ryssland (0)

Heat 3 
 Denise Lewis, Storbritannien 13,40 (1065)
 Karin Ertl, Tyskland 13,52 (1047)
 J.J. Shobha, Indien 13,53 (1046)
 Naide Gomes, Portugal 13,58 (1039)
 Marie Collonvillé, Frankrike 13,65 (1028)
 Kylie Wheeler, Australien 13,88 (995)
 Natalja Dobrynska, Ukraina 13,89 (994)

Heat 4 
 Claudia Tonn, Tyskland 13,90 (993)
 Yuki Nakata, Japan 13,94 (987)
 Austra Skujytė, Litauen 14,03 (974)
 Julia Akulenko, Ukraina 14,11 (963)
 Irina Naumenko, Kazakstan 14,16 (956)
 Magdalena Szczepanska, Polen 14,41 (921)
 Svetlana Kazanina, Kazakstan 14,99 (843)

Heat 5 
Sonja Kesselschläger, Tyskland 13,38 (1068)
Karin Ruckstuhl, Nederländerna 13,44 (1059)
Aryiro Strataki, Grekland 13,65 (1028)
Svetlana Sokolova, Ryssland 13,70 (1021)
Natallja Sazanovitj, Vitryssland 13,73 (1017)
Jelena Prochorova, Ryssland 13,84 (1001)
Soma Biswas, Indien 13,86 (998)

Poängställning efter en gren

Höjdhopp
20 augusti
Resultatet anges i meter.
Pool A
  1. Carolina Klüft, SWE, 1,91 m. (1119)
  2. Naide Gomes, POR, 1,85 m. (1041)
  2. Marie Collonvillé, FRA, 1,85 (1041)
  4. Natalja Dobrynska, UKR, 1,82 m. (1003)
  5. Claudia Tonn, GER, 1,82 m. (1003)
  6. Irina Naumenko, KAZ, 1,79 m. (966)
  7. Margaret Simpson, GHA, 1,79 m. (966)
  8. Kylie Wheeler, AUS, 1,79 m. (966)
  9. Jelena Prochorova, RUS, 1,79 m. (966)
 10. Austra Skujyte, LIT, 1,76 m. (928)
 11. Sonja Kesselschläger, GER, 1,76 m. (928)
 12. Karin Ertl, GER, 1,73 m. (891)
 12. Shengfei Shen, CHN, 1,73 m. (891)
 14. Svetlana Sokolova, RUS, 1,70 m. (855)
 14. Svetlana Kazanina, KAZ, 1,70 m. (855)
 14. Tiia Hautala, Fin, 1,70 m. (855)

 -.Tatjana Gordejeva, RUS, DNS

Pool B
  1. Karin Ruckstuhl, NED, 1,85 m. (1041)
  1. Kelly Sotherton, GBR, 1,85 m. (1041)
  3. Aryiro Strataki, GRE, 1,79 m. (966)
  4. Yuki Nakata, JPN, 1,76 m. (928)
  4. Magdalena Szczepanska, POL, 1,76 m. (928)
  6. Denise Lewis, GBR, 1,73 m. (891)
  6. Natalia Sazanovitj, BLR, 1,73 m. (891)
  8. Julia Akulenko, UKR, 1,73 m. (891)
  9. Michaela Hejnova, CZE, 1,70 m. (855)
  9. Janice Josephs, RSA, 1,70 m. (855)
 11. Michelle Perry, USA, 1,70 m. (855)
 12. Marsha Mark-Baird, TRI, 1,70 m. (855)
 13. Soma Biswas, IND, 1,70 m. (855)
 14. Shelia Burrell, USA, 1,70 m. (855)
 15. Tiffany Lott Hogan, USA, 1,67 m. (818)
 16. J J Shobha, IND, 1,67 m. (818)
 17. Angela Atrosjtjenko, TUR, 1,64 m. (783)
 
 Poängställning efter två grenar

Tatjana Gordejeva, RUS, DNS

Kulstötning
20 augusti
Resultatet anges i meter.
Pool A
Denise Lewis, GBR, 15,33 m. (883)
Carolina Klüft, SWE, 14,77 m. (845)
Natalja Dobrynska, UKR, 14,70 m. (841)
Shengfei Shen, CHN, 14,22 m. (809)
Karin Ertl, GER,  13,92 m. (789)
Jelena Prochorova, RUS, 13,67 m. (772)
Karin Ruckstuhl, NED 13,37 m. (752)
Kylie Wheeler, AUS 13,18 m. (739)
Shelia Burrell, USA, 13,14 m. (737)
Irina Naumenko, KAZ, 12,95 m. (724)
J J Shobha, IND, 12,52 m. (696)
Janice Josephs, RSA, 12,48 m. (693)
Marie Collonvillé, FRA, 12,35 m. (684)
Soma Biswas, IND, 12,01 m. (662)
Tiia Hautala, FIN, 11,56 m. (632)
Michelle Perry, USA, 11,28 m. (614)
Natalia Sazanovitj, BLR, DNS

Pool B
Austra Skujyte, LIT, 16,40 m. (955)
Naide Gomes, RUS, 14,71 m. (841)
Svetlana Sokolova, RUS, 14,61 m. (835)
Sonja Kesselschläger, GER, 14,53 m. (829)
Tiffany Lott Hogan, USA, 14,43 m. (823)
Magdalena Szczepanska, POL, 13,79 m. (780)
Aryiro Strataki, GRE, 13,52 m. (762)
Kelly Sotherton, GBR, 13,29 m. (747)
Yuliya Akulenko, UKR, 13,15 m. (737)
Margaret Simpson, GHA, 12,41 m. (688)
Svetlana Kazanina, KAZ, 12,38 m. (686)
Angela Atrosjtjenko, TUR, 12,29 m. (680)
Michaela Hejnova, CZE, 12,13 m. (670)
Claudia Tonn, GER, 11,92 m. (656)
Yuki Nakata, JPN, 11,54 m. (631)
Marsha Mark-Baird, TRI, 11,20 m. (608)

 Poängställning efter tre grenar 

Natalia Sazanovitj, BLR, DNS

200 m
20 augusti
Tiderna anges i sekunder.
Heat 1
 Michelle Perry, USA, 22,91 (1088)
 Carolina Klüft, SWE, 23,27 (1052)
 Janice Josephs, RSA, 23,37 (1042)
 J J Shobha, IND, 23,41 (1038)
 Kelly Sotherton, GBR, 23,57 (1022)
 Shelia Burrell, USA, 24,06 (975)
 Jelena Prochorova, RUS, 24.71 (914)

Heat 2
 Svetlana Sokolova, RUS, 24,21 (961)
 Soma Biswas, IND, 24,50 (933)
 Aryiro Strataki, GRE, 24,57 (927)
 Karin Ruckstuhl, NED, 24,59 (925)
 Claudia Tonn, GER, 24,84 (902)

Heat 3
 Kylie Wheeler, AUS, 24,35 (947)
 Julia Akulenko, UKR, 24,57 (927)
 Karin Ertl, GER, 24,71 (914)
 Irina Naumenko, KAZ, 24,88 (898)
 Natalja Dobrynska, UKR, 25,02 (885)
 Angela Atrosjtjenko, TUR, 25,11 (877)
 Michaela Hejnova, CZE, 25,36 (854)

Heat 4
 Margaret Simpson, GHA, 24,62 (922)
 Marsha Mark-Baird, TRI, 25,11 (877)
 Naide Gomes, POR, 25,46 (845)
 Shengfei Shen, CHN, 26,01 (796)
 Tiia Hautala, FIN, 26,10 (788)

Heat 5
 Austra Skujyte, LIT, 24,82 (903)
 Tiffany Lott Hogan, USA, 24,99 (888)
 Sonja Kesselschläger, GER, 25,23 (866)
 Marie Collonville, FRA, 25,26 (863)
 Magdalena Szczepanska, POL, 25,29 (860)
 Denise Lewis, GBR, 25,42 (849)
 Yuki Nakata, JPN, 25,76 (818)
 Svetlana Kazanina, KAZ, 26,31 (770)

 Poängställning efter fyra grenar

Längdhopp
21 augusti
Resultatet anges i meter.
Pool 1
Kelly Sotherton, GBR, 6,51 (1010)
Sonja Kesselschläger, GER, 6,42 (981)
Claudia Tonn, GER, 6,35 (959)
Austra Skujyte, LIT, 6,30 (943)
Marsha Mark-Baird, TRI, 6,22 (918)
Marie Collonville, FRA, 6,19 (908)
Tiffany Lott, Hogan USA 6,15 (896)
Naide Gomes, POR, 6,10 (880)
Margaret Simpson, GHA, 6,02 (856)
Julia Akulenko, UKR, 6,02 (856)
Magdalena Szczepanska, POL, 5,98 (843)
Aryiro Strataki, GRE, 5,97 (840)
Svetlana Sokolova, RUS, 5,84 (801)
Michaela Hejnova, CZE, 5,70 (759)
- Svetlana Kazanina, KAZ, NM0
- Tatjana Gordejeva, RUS, DNS
- Angela Atrosjtjenko ,TUR, DNS

Pool 2
Carolina Klüft, SWE, 6,78 (1099)
J J Shobha, IND, 6,36 (962)
Kylie Wheeler, AUS, 6,36 (962)
Shelia Burrell, USA, 6,25 (927)
Natalja Dobrynska, UKR, 6,23 (921)
Janice Josephs, RSA, 6,21 (915)
Jelena Prochorova, RUS, 6,21 (915)
Irina Naumenko, KAZ, 6,16 (899)
Karin Ertl, GER, 6,03 (859)
Michelle Perry, USA, 6,02 (856)
Soma Biswas, IND, 5,92 (825)
Karin Ruckstuhl, NED, 5,90 (819)
Denise Lewis, GBR, 5,89 (816)
Tiia Hautala, FIN, 4,39 (401)
- Yuki Nakata, JPN, NM0
- Shengfei Shen, CHN, NM0
- Natalia Sazanovitj, BLR, DNS
 
 Poängställning efter fem grenar

Spjutkastning
21 augusti

Resultatet anges i meter.
Pool 1
Carolina Klüft, SWE, 48,89 (839)
Svetlana Sokolova, RUS, 47,86 (819)
Shelia Burrell, USA, 47,69 (815)
Shengfei Shen, CHN, 46,95 (801)
Jelena Prochorova, RUS, 45,58 (775)
Soma Biswas, IND, 44,84 (760)
Karin Ertl, GER, 44,45 (753)
Natalja Dobrynska, UKR, 44,08 (746)
Janice Josephs, RSA, 41,80 (702)
Yuki Nakata, JPN, 39,75 (662)
Irina Naumenko, KAZ, 39,50 658)
Michelle Perry, USA, 38,36 (636)
Kylie Wheeler, AUS, 37,77 (625)
Karin Ruckstuhl, NED, 36,70 (604)
- Tiia Hautala, FIN, DNS
- Denise Lewis, GBR, DNS
- Natalia Sazanovitj, BLR, DNS

Pool 2
Margaret Simpson, GHA, 53,32 (925)
Marsha Mark-Baird, TRI, 49,90 (858)
Austra Skujyte, LIT, 49,58 (852)
Marie Collonville, FRA, 49,14 (843)
Yuliya Akulenko, UKR, 48,62 (833)
Michaela Hejnova, CZE, 48,22 (826)
Tiffany Lott Hogan, USA, 45,84 (780)
Magdalena Szczepanska, POL, 44,80 (760)
J J Shobha, IND, 44,36 (751)
Aryiro Strataki, GRE, 43,87 (742)
Sonja Kesselschläger, GER, 42,99 (725)
Claudia Tonn, GER, 41,12 (689)
Naide Gomes, POR, 40,75 (682)
Svetlana Kazanina, KAZ, 39,92 (666)
Kelly Sotherton, GBR, 37,19 (613)
- Angela Atrosjtjenko, TUR, DNS
- Tatjana Gordejeva, RUS, DNS
 
 
 Poängställning efter sex grenar

800 m
21 augusti
Tiden anges i minuter och sekunder.
Heat 1
Soma Biswas, IND, 2.12,27 (932)
Magdalena Szczepanska, POL, 2.13,08 (920)
Yuki Nakata, JPN, 2.18,46 (845)
Michaela Hejnova, CZE, 2.25,68 (748)
Shengfei Shen, CHN, 2.29,50 (699)
- Svetlana Kazanina, KAZ, DNS
 
Heat 2
Claudia Tonn, GER, 2.10,77 (953)
Michelle Perry, USA, 2.13,69 (911)
Karin Ruckstuhl, NED, 2.13,95 (908)
Irina Naumenko, KAZ, 2.14,57 (899)
Janice Josephs, RSA, 2.18,47 (844)
Marsha Mark-Baird, TRI, 2.21,21 (807)
Julia Akulenko, UKR, 2.22,58 (789)

Heat 3
Jelena Prochorova, RUS, 2.11,31 (946)
Svetlana Sokolova, RUS, 2.13,23 (918)
J J Shobha, IND, 2.17,28 (861)
Kylie Wheeler, AUS, 2.17,65 (856)
Aryiro Strataki, GRE, 2.17,90 (852)
Karin Ertl, GER, 2.18,68 (842)
Naide Gomes, POR, 2.20,05 (823)
Tiffany Lott Hogan, USA, 2.25,10 (756)

Heat 4
Kelly Sotherton, GBR, 2.12,27 (932)
Marie Collonvillé, FRA, 2.13,62 (912)
Carolina Klüft, SWE, 2.14,15 (905)
Sonja Kesselschläger, GER, 2.15,21 (890)
Shelia Burrell, USA, 2.15,32 (888)
Austra Skujyte, LIT, 2.15,92 (880)
Natalja Dobrynska, UKR, 2.17,01 (865)
Margaret Simpson, GHA, 2.17,72 (855)

Totalt

Rekord

Världsrekord
Jackie Joyner-Kersee, USA – 7 291 - 24 september 1988 - Seoul, Sydkorea

Olympiskt rekord
Jackie Joyner-Kersee, USA – 7 291 - 24 september 1988 - Seoul, Sydkorea

Europarekord
Carolina Klüft, Sverige - 7032 - Augusti 2007 - Osaka, Japan

Tidigare och senare vinnare

OS
1896 – 1960: Inga tävlingar
1964 i Tokyo: Irina Press, Sovjetunionen – 5 246  (5-kamp)
1968 i Mexico City: Ingrid Becker, Västtyskland – 5 098  (5-kamp)
1972 i München: Mary Peters, Storbritannien – 4 801 (Ny tabell)  (5-kamp)
1976 i Montréal: Siegrun Siegl, DDR – 4 745  (5-kamp)
1980 i Moskva: Nadija Tkatjenko, Sovjetunionen – 5 083  (5-kamp)
1984 i Los Angeles: Glynis Nunn, Australien – 6 393
1988 i Seoul: Jackie Joyner-Kersee, USA – 7 291
1992 i Barcelona: Jackie Joyner-Kersee, USA – 7 044
1996 i Atlanta: Ghada Shouaa, Syrien – 6 780
2000 i Sydney: Denise Lewis, Storbritannien – 6 584
2008 i Peking: Natalja Dobrynska, Ukraina - 6 733

VM
1983 i Helsingfors: Ramona Neubert, DDR – 6 714
1987 i Rom: Jackie Joyner-Kersee, USA – 7 128
1991 i Tokyo: Sabine Braun, Tyskland – 6 672
1993 i Stuttgart: Jackie Joyner-Kersee, USA – 6 837
1995 i Göteborg: Ghada Shouaa, Syrien – 6 651
1997 i Aten: Sabine Braun, Tyskland – 6 739
1999 i Sevilla: Eunice Barber, Frankrike – 6 861
2001 i Edmonton: Jelena Prochorova, Ryssland – 6 694
2003 i Paris: Carolina Klüft, Sverige – 7 001
2005 i Helsingfors: Carolina Klüft, Sverige - 6 887
2007 i Osaka: Carolina Klüft, Sverige - 7032 (ER)

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2004